Sportforum Berlin ist die Bezeichnung zweier Sportgelände in Berlin:
 des Deutschen Sportforum auf dem ehemaligen Olympiagelände und
 des Sportforum Hohenschönhausen.